Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1998 года проводился в Германии с 26 мая по 7 июня. На чемпионате выступили 16 команд. Это был 13-й по счёту турнир. Победителем стала сборная США выиграв в финальном матче у сборной России на со счетом 71:65.

Арены

Формат 
Четвёртое изменение формата турнира за историю чемпионатов мира по баскетболу для женщин. Предыдущий формат не давал шанса командам проигравшим в первых групповых турнирах продолжить борьбу за призовые места.
 Предварительный турнир проводится с разбивкой на 4 группы A, B, С и D по 4 команды.
 Четвёртые команды групп A, B, С и D встретились между собой в классификации за 13-16 места.
 Первые три сборные групп A и B образовали группу E, а первые три сборные групп C и D образовали группу F. Результату предварительного раунда учитываются в группах E и F .
 Команды занявшие в группах места 5 и 6 — в плей-офф разыгрывали 9- 12 места.
 Победители с 1 по 4 место в группах E и F в плей-офф разыгрывали медали первенства.

Участники

Квалификация по регионам ФИБА 

— Впервые в чемпионате мира участвовали команды:
 Представитель от ФИБА Европа — сборная Германии (Хозяйка турнира — 3 место чемпионата Европы 1997).
 Представитель от ФИБА Европа — сборная Литвы (чемпион Европы 1997) выделилась после распада СССР.
— Впервые в чемпионате мира участвовали команды правопреемницы предыдущих сборных:
 Представитель от ФИБА Европа — сборная России (6 место чемпионата Европы 1997) правопреемница Женской сборной СССР по баскетболу — после распада СССР.
 Представитель от ФИБА Африка — сборная Демократической Республики Конго (2 место чемпионата Африки 1997 года) правопреемница женской сборной Заира по баскетболу — после смены власти в Заир.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Раунд одной восьмой финала

Группа E

Группа F

Классификация

Матчи за 13—16-е места

Матчи за 9—12-е места

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5—8-е места

Матчи за 5—8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1998 года на сайте ФИБА
 Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1998 года на сайте www.todor66.com
 Чемпионат мира 1998 года на сайте История Баскетбола США

1998
1998 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Германии
Май 1998 года
Июнь 1998 года
Международные соревнования по баскетболу в Германии
Спорт в Германии в 1998 году